Вулф Лејк има више значења:
 Вулф Лејк (Мичиген)
 Вулф Лејк (Минесота)